Degel est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d’Or du Verseau, Degel apparait uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas. En tant que chevalier du Verseau il est le gardien du douzième temple du zodiaque, celui du Verseau. Accompagné du chevalier d'or du Scorpion Cardia, il se rend pour une mission spéciale à Blue Graad d'où il accède à Atlantis afin de récupérer l'orichalque de Poséidon.

Rappel : The Lost Canvas 

Attention ! Le personnage de Degel n’apparait que dans le Manga The Lost Canvas.

Ce manga, basé sur l’œuvre principale Saint Seiya créée par Masami Kuramada, nous raconte l’histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale.

Caractéristiques

Capacités 

Dégel, comme tous les chevaliers du Verseau, est un chevalier des glaces. De fait, il est capable d'émettre un grand froid et la cosmo-énergie qu'il dégage est glaciale. Il peut donc geler tout autour de lui sans pour autant lancer d'attaques. C'est ainsi qu'il parvient à geler instantanément les vagues que Poséidon déchainent sur lui ou encore le tourbillon et les coraux du Dragon des mers. Sa grande maîtrise des arcanes des glaces lui permet d'atteindre le zéro absolu, la température à laquelle tout mouvement atomique cesse et à laquelle même les armures d'or ne résistent pas.

Le chevalier le plus intelligent 

Dégel est avant tout connu pour être le chevalier le plus intelligent du sanctuaire. Lors de son enfance, il manifeste déjà un grand intérêt pour les livres et le savoir. Durant son entraînement dans le nord de la Sibérie, il exprime à son ami Unity sa joie d'avoir à disposition l'immense bibliothèque de Blue Graad. La ville est en effet réputée pour détenir tout le savoir du monde dans sa bibliothèque. Dégel apparaît donc comme un chevalier qui a suivi une formation aussi bien guerrière qu'intellectuelle. Lorsqu'il devient le chevalier d'or du Verseau et revient au sanctuaire, son savoir et sa sagesse sont connus et respectés. Lors du siège de la cathédrale d'Hadès, il avertira le chevalier d'or de la Balance Dohko des risques du champ de force du dieu des Enfers. C'est encore lui qui conseillera le chevalier de bronze de Pégase Temna de partir s'entraîner sur l'île de Kanon s'il souhaite devenir plus fort. Il semble ainsi être le détenteur d'un vaste savoir et se montre particulièrement avisé dans ses conseils. D'ailleurs le grand pope Sage a lui-même recours à Dégel dans l'étude des astres. Lorsque Athéna lui assigne une mission capitale pour l'issue de la guerre sainte il s'enferme dans son temple pour se documenter. On peut ainsi constater que la maison du Verseau contient une grande bibliothèque où Dégel se renseigne afin de préparer son voyage. Il apparaît donc comme un chevalier très prudent, avisé et sage.

Un chevalier au grand sang froid 

À l'image des chevaliers de glace Dégel manifeste un grand calme et un profond sang froid. En effet, alors que la bataille finale va éclater et que l'assaut va être lancé contre la cathédrale d'Hadès, il patiente avec un calme olympien en lisant. Dohko, tout chevalier d'or qu'il est, ne fait pas montre du même sang froid. Dégel doit d'ailleurs lui expliquer les raisons de cette attente, qui sont la barrière de protection d'Hadès et le risque de voir leur force réduite à un dixième. Son calme et son sang froid sont encore attestés quand Cardia, le chevalier d 'or du Scorpion, le met à l'épreuve en le mettant soudainement en joue avec son ongle. Dégel ne sourcille pas, ce qui confirme les dires de Cardia qui s'attendait à un tel flegme de la part de son camarade. De plus Dégel endure les remarques discourtoises et le comportement grossier de Cardia avec un grand sang froid lors de leur arrivée à Blue Graad.

Histoire

La mission à Atlantis 

Dégel du Verseau se voit confier par la déesse Athéna une mission d'importance. Après que Hadès se soit retiré dans sa forteresse céleste du Lost Canvas, les armées du sanctuaire doivent trouver un moyen d'y accéder. Afin, de se rendre dans le Lost Canvas Athéna est consciente qu'il faudra l'aide d'une autre puissance divine, celle de Poséidon. Dégel apparaît donc comme le chevalier tout indiqué car il a passé son entraînement à Blue Graad, la ville chargée de veiller au repos de l'âme de Poséidon dans sa cité d'Atlantis. Accompagné de son ami le chevalier d'or du Scorpion Cardia, il se rend dans les terres glacées de Sibérie. Là-bas il retrouve son ami d'enfance Unity. Les deux amis s'étaient faits une promesse durant leurs jeunes années sous la constellation du cygne. Dégel avait promis de devenir chevalier et Unity gouverneur de Blue Graad, ceci afin que les deux amis forment une passerelle entre Blue Graad et le monde extérieur pour que ladite cité des glaces ne sombre pas dans l'oubli. Arrivés dans la ville, les deux chevaliers d'or suivent Unity. Ils empruntent le passage vers la cité sous marine d'Atlantis afin de se rendre dans le royaume de Poséidon. Le passage les mène alors dans un royaume sous les océans où le ciel est l'eau de la surface.

La bataille contre le juge 

Unity guide les deux chevaliers à travers la cité engloutie d'Atlantis jusqu'au temple de Poséidon. C'est alors que surgissent Pandore (commandante en chef des armées des Enfers) et Rhadamanthe de la Wyverne (un des trois juges des enfers). Rhadamanthe, par surprise, transperce Unity de son poing devant les yeux de Dégel. Face à la mort de son meilleur ami, le chevalier du Verseau, abandonnant tout sang froid, se lance dans un combat acharné contre le juge. Dégel apparaît alors comme un être qui, malgré son grand calme, possède un sens de l'amitié très fort. Son emportement fausse sa concentration et ses attaques face au juge ne sont pas pleinement efficaces. Néanmoins il est suffisamment puissant pour résister aux assauts du spectre. Alors que la bataille fait rage Cardia, las d'attendre, intervient. Il rappelle à Dégel leur mission et lui dit de rattraper Pandore qui est partie en direction du centre du temple tandis que lui s'occupe de Rhadamanthe. Mais le juge n'est pas un obstacle facile à surmonter. Par ses attaques Cardia réussit à offrir une ouverture à Dégel qui en profite pour passer et poursuivre Pandore. Avant de partir Dégel demande à Cardia de rester en vie.

La puissance de Poséidon : l'orichalque 

Désormais le chevalier du Verseau se retrouve seul pour mener à bien la mission et négocier avec Poséidon. Mais alors qu'il s'approche du cœur du temple il trouve Pandore, gisante et inconsciente. Dégel en déduit que la force divine extraordinaire contenue dans cette salle a terrassé Pandore au moment où celle-ci a ouvert la porte. Il pénètre dans la pièce et aperçoit alors une jeune femme nue baignant dans un halo de lumière et dans des cercles d'eau. Dégel frappé de stupeur reconnait la demoiselle. Il s'agit de Séraphine, la douce et tendre sœur ainée de Unity, qui baigne dans l'aura et la puissance de l'orichalque de Poséidon. Le chevalier du Verseau ne comprend pas pourquoi elle se trouve en ces lieux mais refuse que la sœur bien-aimée de Unity demeure prisonnière du dangereux pouvoir du dieu des mers. Alors qu'il s'apprête à la libérer une voix retentit.

Le marina Dragon des mers 

Le chevalier du Verseau est soudainement assailli par une marée de coraux qui le ligote à une colonne du temple. Le responsable apparaît, il s'agit du marina Dragon des mers, l'un des sept généraux de Poséidon. Contre toute attente il ne vient pas affronter le chevalier d'Athéna mais lui offrir son aide en lui donnant la puissance de l'empereur des mers. En échange il souhaite que Dégel libère l'esprit de Poséidon scellé par Athéna. Ainsi, l'esprit du dieu pourra se réincarner dans le corps de Séraphine et dominer le monde. Le chevalier d'Athéna refuse un tel pacte et surtout refuse que le corps de la sœur de son ami serve de réceptacle à l'âme de Poséidon. Ayant brisé les liens de corail en les gelant Dégel frappe le marina et fait voler son heaume. C'est alors que l'identité du général des mers est révélée, il s'agit de Unity.

Une terrible proposition 

Sauvé de la mort par la puissance curative des coraux du marina Dragon des mers, Unity se dresse face à son vieil ami en tant que guerrier de Poséidon. Il rappelle à Dégel cette promesse faite étant enfant de protéger et aider Blue Graad. Il lui annonce que le temps est enfin venu où il va pouvoir honorer cette promesse et apporter le salut au peuple de Blue Graad. C'est alors qu'apparait une jarre, portée par Unity. Il explique qu'il s'agit d'une jarre sacrée dans laquelle Athéna a scellé l'âme du dieu des mers. Seul un chevalier d'Athéna a le pouvoir d'en briser le sceau. En échange il lui donnera la puissance de Poséidon : l'orichalque. Dégel réitère son refus, incapable de laisser l'âme et le corps de Séraphine être consumés par l'esprit de Poséidon. Ayant échoué à le convaincre Unity use de la force. Son corail assaille de nouveau le chevalier du Verseau. Son corail étant capable d'atteindre le système nerveux central des ennemis qu'il touche, Unity prend le contrôle du corps de Dégel afin de le forcer à rompre le sceau.

Une pénible révélation 

Tandis que Dégel lutte contre l'emprise du corail qui a pénétré son cerveau et son système nerveux, il perçoit les souvenirs de son ami. Le corail qu'émet Unity lie son esprit à celui de Dégel et lui livre des instants de son passé. Le chevalier du Verseau voit alors son ami à l'époque où ce dernier était rongé par la peine et la douleur. Unity était désespéré par la situation du peuple de Blue Graad, condamné à l'obscurité éternelle et prisonnier de la rudesse du froid. Dégel vit alors son ami basculer et devenir le général de Poséidon. Unity voulut alors faire de Blue Graad la nouvelle Atlantis, de son peuple les élus du dieu des mers et conquérir le monde. Et lorsque Garcia, son père et gouverneur de Blue Graad, s'opposa à lui il le tua. Après cette révélation Dégel se libère en gelant les coraux de Unity. Réalisant l'étendue de la perversion de son ami et qu'il ne pourrait pas le ramener à la raison il se résout à le combattre.

Le combat des deux amis 

Devant la déchéance de son ami, Dégel lance sa Poussière de Diamant, mais l'attaque est stoppée par le trident gigantesque de l'immense statue de pierre du dieu Poséidon qui est venu s'abattre devant Unity pour le protéger. Grâce à la puissance de l'orichalque la statue se meut et obéit à Unity qui, juché sur l'épaule du dieu, s'élève et déchaîne le pouvoir de Poséidon sur Dégel. Le général des mers lance alors l'attaque du Holy Pillar. De gigantesques et furieux tourbillons d'eau tombent du ciel aquatique et s'abattent sur le chevalier du Verseau. C'est alors que Dégel, enflammant son cosmos, gèle entièrement le tourbillon qui l'avait emporté. Puis il s'en extirpe en faisant voler la glace en éclats. Il s'excuse alors devant Unity pour ne pas avoir compris la souffrance qu'il endurait mais lui dit qu'il ne peut fermer les yeux sur ses actes. Il ajoute qu'il n'avait pas souvenir de lui avoir fait une promesse aussi sanglante qu'elle vaille la mort de son père, le sacrifice de sa sœur et la domination du monde. Réalisant que le Unity qu'il avait connu n'existe plus, Dégel décide de tout faire pour le ramener à la raison. Embrasant son cosmos il lance son attaque ultime, l'Exécution de l'Aurore. La statue de Poséidon esquive et Unity raille son ami, disant que le pouvoir d'un chevalier ne peut rien contre la puissance d'un dieu. Or l'attaque de Dégel était d'une telle puissance qu'elle est parvenue à geler tout le ciel d'eau. Frappé de stupeur Unity comprend le plan mis en place par Dégel. La voute de glace s'effondre sur la statue et la détruit en même temps qu'elle brise le pouvoir de Poséidon et libère Unity de son emprise. Ce dernier réalise alors l'étendue de la puissance de son ami, qui a surpassé le pouvoir d'un dieu. Dégel lui révèle qu'il est devenu si puissant pour honorer leur promesse.

Une victoire au goût amer 

Une fois Unity vaincu, le pouvoir de Poséidon brisé et le calme revenu Dégel s'en retourne vers Séraphine toujours baignant dans la magie de l'orichalque. Il imagine sa tristesse à son réveil devant les horreurs commises par son frère. Mais Séraphine ne s'éveille pas. Unity apparaît alors, tenant toujours la jarre dans ses mains mais dépouillé de l'écaille de Dragon des mers. Le pouvoir guérisseur du corail continue de faire effet et soigne ses blessures. Il révèle à Dégel que Séraphine est morte des suites d'une maladie il y a déjà quelque temps et qu'il l'a placée sous la magie de l'orichalque pour protéger son corps de la putréfaction. Il lui explique qu'après son décès il a perdu la raison et qu'il était prêt à tout pour sauver le futur de Blue Graad. Il remercie Dégel pour avoir été celui qui a mis fin à sa folie. Unity va demeurer à Blue Graad et confie l'orichalque à Dégel pour le bien du monde. C'est alors qu'un immense serpent de cosmos surgit et saisit l'orichalque dans sa gueule. C'est Pandore qui, revenue à elle, est intervenue pour s'emparer de l'orichalque. Afin que la puissance de Poséidon ne tombe pas entre les mains d'Athéna Pandore brise de son trident l'orichalque. Unity horrifié, lui apprend que son geste fou va avoir des conséquences désastreuses.

Le cercueil de glace 

Unity révèle à Pandore que l'orichalque détient une part du pouvoir de Poséidon en personne et le briser va libérer cette incroyable énergie qui va venir se loger dans le réceptacle le plus proche. C'est alors que la puissance, hors de contrôle, s'empare du corps de Séraphine. L'armure divine de Poséidon vient vêtir la nouvelle incarnation du dieu. Le pouvoir déchaîné du dieu des océans va engloutir Atlantis et le monde entier. Face à cette nouvelle menace contre son seigneur Hadès Pandore se jette sur Séraphine. Mais celle-ci balaie sa rivale d'un coup de trident et une vague l'emporte au loin. Poséidon s'apprête alors à punir Unity par l'entremise de sa sœur. Dégel accourt et stoppe la vague furieuse en la gelant. L'écrasant cosmos de Poséidon se déchaîne et des vagues gigantesques s'apprêtent à tout engloutir et il n'y a aucun moyen de calmer la rage du dieu courroucé. Dégel tout en continuant de lutter pour geler les nouvelles vagues, comprend qu'il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire. Il remet l'éclat de l'orichalque à Unity et lui ordonne de fuir et de l'apporter à Athéna au sanctuaire, pendant que lui demeure pour enrayer la fureur de Poséidon et endiguer le raz de marée qui s'apprête à détruire le monde. Unity refuse de l'abandonner mais Dégel lui explique que l'orichalque est décisif pour la victoire finale et qu'il ne veut pas que la mort de Cardia soit vaine ni que lui meurt. Il lui demande d'accomplir son dernier souhait et de courir vers la surface, d'apporter l'orichalque au sanctuaire et de vivre. Tandis que Unity s'enfuit, Dégel, montrant toute la puissance des chevaliers d'or, s'approche de Séraphine tout en figeant dans la glace les immenses vagues qu'elle déchaîne. Il s'adresse à elle et lui dit qu'il va demeurer ici auprès d'elle afin que tous deux continuent de veiller sur Blue Graad et sur Unity. Dans une dernière pensée il voit enfin ce grand cygne aux larges ailes qui forment le pont entre la cité des glaces et le monde extérieur dont lui et son ami avaient tant rêvé. Il enflamme son cosmos jusqu'à son paroxysme et parvient à contrer la puissance de Poséidon en gelant les immenses vagues, le ciel et en enfermant la cité d'Atlantis dans un gigantesque Cercueil de Glace.

Conclusion 

Dégel apparait ainsi comme un chevalier d'or dont la mission le met particulièrement en valeur. Outre sa réputation d'érudit il passe pour un homme de parole et un ami fidèle et dévoué. De plus sa confrontation avec un ennemi peu commun, doté d'une force divine, achève de le présenter comme un combattant particulièrement redoutable à la cosmo énergie extrêmement puissante. 

Il faut également remarquer que l'intrigue de Shiori Teshirogi autour de Dégel en fait un personnage particulièrement marquant. De fait, il semble qu'elle lui crée une aventure très similaire à l'intrigue principale de tout le manga. En effet, on a la mise en scène d'un triangle d'amis liés par des liens forts : Dégel - Unity - Séraphine qui fait écho à celui de Temna - Alone - Sasha. Dans ce triangle les deux garçons sont liés par l'amitié : Dégel et Unity / Temna et Alone et les deux filles sont sœurs de l'un des amis : Unity et Séraphine / Alone et Sasha. Au sein des deux triangles une promesse est faite et le fait de la tenir revient souvent dans l'intrigue. Ainsi, Temna promet à Alone de revenir une fois qu'il sera devenu chevalier et Dégel promet lui aussi à son ami Unity de revenir une fois son entraînement achevé. Chacun a un symbole pour rappeler cette promesse : le bracelet de fleurs et la constellation du cygne. L'élément perturbateur sera la rupture de cette promesse à cause d'une force divine maléfique qui prendra le contrôle de l'un des deux amis : Hadès pour Alone et Poséidon pour Unity. La motivation de l'autre ami sera de ramener à la raison son ami dans un face à face déchirant : Temna et Dégel livreront de durs combats contre Alone et Unity. L'autre motivation sera de protéger la figure féminine du trio, mise en péril par le frère corrompu : Tenma protège Sasha contre Alone / Dégel protège Séraphine contre Unity. Mis à part la fin on remarque donc que l'intrigue de Dégel est une réplique plus condensée de celle du manga.
Ainsi l'aventure de Dégel le fait passer par les mêmes épreuves et sentiments que Temna et fait donc de son histoire l'une des plus fortes, riches et marquantes du manga.

Armure 

L’armure du Verseau représente la constellation du Verseau, le Porteur d’Eau, Ganymède l'échanson des dieux.

Techniques 

 Poussière de Diamant (Diamond Dust) projette sur l'ennemi une pluie de cristaux de glace aussi tranchante que le diamant.
 Rayon de poussière de Diamant (Diamond Dust Ray) crée un kaléidoscope de glace et de lumière.
 Cercle de glace (Kolitso) à travers son cosmos le saint concentre l'air froid en forme de cercles qui immobilisent l'ennemi.
  Grand Cercle de glace (Grand Kolitso) exerce une pression et un froid bien plus importante que le kolitso, froid proche du zéro absolu (-273,15 °C)
 Exécution de l’Aurore (Aurora Execution) le Saint forme une jarre au-dessus de sa tête en joignant ses mains et avant bras ce en concentrant son cosmos, puis libère cette concentration de cosmos en un rayon glacial intense qui, dans certaines circonstances ou selon la puissance du saint, peut avoisiner voir égaler le zéro absolu.
 Cercueil de Glace (Freezing Coffin) le saint enferme un adversaire inanimé dans un bloc de glace extrêmement résistant, selon la légende même réunis plusieurs saints d'or concentrant leurs cosmos ne pourrait en venir à bout ou le faire fondre, pourtant deux techniques peuvent le détruire : 
- une externe, en utilisant l'une des épées de la cloth de la Balance.

- l'autre interne, l'adversaire doit alors produire un froid plus intense que celui du cercueil, autant dire un air glacial proche du zéro absolu. Seuls deux saints y sont parvenus, Dégel enfermée par Maitre Krest/Koh-I-Noor dans Saint Seiya The lost Canvas : Gaiden de Dégel ; et Hyôga chevalier de bronze du cygne lors de son combat contre son maître Camus chevalier d'or du Verseau.
  Bouclier de Glace (Freezing shield) technique finale de glace, aucun saints d'or n'a pu l'abattre selon Krest, on peut le comparer à un tsunami de glace qui avance jusqu'à emprisonner le ou les adversaires. Dans le Gaiden de Dégel, Krest l'utilise contre Dégel tout en lui présentant cette attaque comme étant celle qu'il n'a jamais apprise, or il semble que la par la suite cet arcane soit utilisé par Dégel face à la vague déferlante résultant de la destruction d'Atlantis, bien qu'elle sera alors présentée comme le cercueil de glace, ce qui est logique vu que le manga The Lost Canvas est antérieur aux différents Gaidens des chevaliers d'or du Lost Canvas. 

Chevaliers d'Or